Бевілле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Бевілле () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор

Див. також 
 Бевіллер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос